ASIC (аббревиатура от , «интегральная схема для конкретного применения») — интегральная схема, специализированная для решения конкретной задачи. В отличие от обычных интегральных схем для общего назначения, специализированные интегральные схемы применяются в конкретном устройстве и выполняют строго ограниченные функции, характерные только для данного устройства; вследствие этого выполнение функций происходит более эффективно и, в конечном счёте, дешевле. Примером ASIC может являться микросхема, разработанная исключительно для управления радиоканалом мобильного телефона, микросхемы аппаратного кодирования/декодирования аудио- и видеосигналов (сигнальные процессоры).

Микросхема ASIC имеет узкий круг применения, обусловленный жёстко предопределённым набором её функций.

Современные ASIC часто содержат 32-битный или даже 64-битный процессор, иногда — в количестве нескольких ядер, блоки памяти (как ПЗУ, так и ОЗУ) и другие крупные блоки. Такие ASIC часто называют однокристальной системой.

При разработке цифровых ASIC для описания их функциональности используют языки описания аппаратных устройств (HDL), такие как Verilog и VHDL.

Проектирование на основе стандартных ячеек

Проектирование на основе БМК

Проектирование с СФ-блоками, программным и аппаратным обеспечением макро

MPW

См. также 

 Macrocell array
 VHDL
 Verilog
 SystemC
 ASIP
 ASSP, SoC, FPGA, ПЛИС, CPLD

Примечания

Ссылки 
 Ian Poole, ASIC basics tutorial
 Wai-Kai Chen (1999). The VLSI handbook. CRC Press. ISBN 0-8493-8593-8.
 ASIC / PCMag Encyclopedia

Интегральные схемы